Lime Ridge – census-designated place della Pennsylvania
Lime Ridge – villaggio del Wisconsin